Bornheimer Hang steht für:

 Den Bornheimer Hang, einen Abhang und eine Parkanlage an der Grenze der Frankfurter Stadtteile Bornheim, Ostend und Seckbach.
 Die von dem Stadtplaner Ernst May entworfene Siedlung Bornheimer Hang oberhalb dieses Hanges.
 Die PSD Bank Arena, die sich unterhalb des Bornheimer Hangs befindet und bis 2006 dessen Namen trug.